Take That Live 2015 – dziewiąta trasa koncertowa brytyjskiego zespołu Take That, promująca album III (2014).

Lista utworów 
 "I Like It"
 "Love Love"
 "Greatest Day"
 "Get Ready For It"
 "Hold Up A Light"
 "Patience"
 "The Garden"
 "Up All Night"
 "Said It All"
 "Could It Be Magic"
 "Let In The Sun"
 "Affirmation"
 "The Flood"
 "Flaws"
 "Relight My Fire"
 "Back For Good"
 "Pray"
 "Portrait"
 "These Days"
 "Rule The World"
Bis
 "Shine"
 "Never Forget"

Przebieg trasy 

Trasy koncertowe w 2015